L'Open d'Irlande du Nord 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020.

L'épreuve s'est tenue du  au  au Waterfront Hall de Belfast, en Irlande du Nord. Elle est organisée par la WPBSA et fait partie des Home Nations Series. 

L'événement compte un total de 129 participants. Le vainqueur remporte une prime de .

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tenant du titre est Judd Trump, il s'était imposé contre Ronnie O'Sullivan en finale 9 à 7.

Faits marquants 
Trump défend son titre avec succès en battant une nouvelle fois O'Sullivan en finale, sur le même score. Les joueurs ont réalisé six centuries dans la finale. Trump remporte son troisième tournoi classé de la saison ; il devient le deuxième champion du monde après Stephen Hendry à remporter autant de titres la saison suivant leur premier sacre.

Stuart Bingham réalise le meilleur break du tournoi avec un break maximum de 147 points, lors de sa toute première partie dans ce tournoi. Il s'agit de son sixième en carrière, seuls trois joueurs ont signé davantage de breaks maximums.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Pré-Qualifications 
Trois joueurs nord-irlandais (Lavery, Wallace, McGuigan) et un joueur irlandais (Bulman) ont été invités en tant que wildcards. Le total des participants atteignant 129 joueurs, un match de pré-qualification a été disputé entre McGuigan et Wallace, puisqu'ils ont été tirés au sort.

  Patrick Wallace 4-0  Robbie McGuigan

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 

 147  Stuart Bingham
 139, 132  Zhang Anda
 137, 114  Mark Joyce
 136, 134  Matthew Stevens
 136, 125, 124, 123, 122, 113, 111, 106, 106, 106, 105  Judd Trump
 136  Zhao Xintong
 135, 127, 126, 101  Ronnie O'Sullivan
 134  Joe Perry
 132  Sam Baird
 132  Ken Doherty
 130  Matthew Selt
 129, 127, 101  Yan Bingtao
 129, 119, 101  Barry Hawkins
 129  Tian Pengfei
 128, 113, 102  Luca Brecel
 126, 102  Liang Wenbo
 123  Scott Donaldson
 122, 104, 103  Shaun Murphy
 122  Thor Chuan Leong
 118, 103, 101, 101  Mark Allen
 118  Yuan Sijun
 117, 115, 112, 110  John Higgins
 116  Ricky Walden
 115, 109, 101  Mark Selby
 114, 101  Robbie Williams
 112  Jack Lisowski
 109  Billy Joe Castle
 109  Chen Zifan
 108  Zhou Yuelong
 107  Anthony Hamilton
 106  Ali Carter
 105  Chang Bingyu
 105  Luo Honghao
 105  Mitchell Mann
 104  Stuart Carrington
 103, 102  Alexander Ursenbacher
 102  Ben Woollaston
 101  Michael White
 100  Graeme Dott
 100  Lei Peifan
 100  Hammad Miah

Notes et références

Voir aussi 
 Open d'Irlande du Nord de snooker 2018
 Open d'Irlande du Nord de snooker

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Open d'Irlande du Nord de snooker
Snooker en 2019
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en Irlande du Nord en 2019
Sport en novembre 2019